Argonauta ha sido el nombre de dos buques de la Armada Española en memoria de los míticos navegantes mitológicos conocidos como los Argonautas:

  fue un navío de línea de 80 cañones de la serie del Montañés construido según el sistema de Retamosa en Ferrol en 1795 y capturado por el Reino Unido en la Batalla de Trafalgar.
  fue el navío de línea de 74 cañones de la clase Temeraire perteneciente a la Marina Francesa Argonaute que participó en la Batalla de Trafalgar. Fue intercambiado a España por el navío Vencedor.

Nombres de buques de la Armada de España